Diniz Lopes dos Santos (Mauá, 20 de junho de 1964) é um político e empresário brasileiro. Foi vereador e ex-prefeito interino de Mauá.

Exerceu três mandatos consecutivos como vereador, sendo eleito em 1996 e reeleito em 2000 e em 2004, tendo ocupado a Presidência da Câmara Municipal de 2003 a 2006.

Em janeiro de 2005, foi nomeado prefeito interino de Mauá em eleição indireta da Câmara Municipal, permanecendo no cargo por onze meses, quando o STF decidiu o imbróglio eleitoral a favor de Leonel Damo. Na eleição, Diniz recebeu onze votos contra sete de Paulo Eugênio Pereira Júnior (PT)

Nas eleições de 2008, foi derrotado na disputa pela prefeitura de Mauá, pelo PSDB, com Carlinhos Polisel como vice-prefeito.
Nas eleições de 2006, foi candidato derrotado a deputado estadual, ficando como primeiro suplente do PL. Em 2010, concorreu ao cargo pelo PR sem sucesso. Em 3 de fevereiro de 2011 assumiu vaga na Assembleia Legislativa para complementar a 16º Legislatura Paulista.

É irmão do vereador Manoel Lopes, embora ambos tenham posturas distintas com relação ao governo: enquanto Diniz ocupa o cargo de superintendente da SAMA, Manoel faz parte da oposição.

Prefeitos de Mauá
Vereadores de Mauá
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Naturais de Mauá